René Lacoste ha battuto in finale il detentore del titolo Henri Cochet 6–1 4–6 6–4 6–2.

Teste di serie
 Henri Cochet (finalista)
 René Lacoste (campione)
 Bill Tilden (semifinali)
 Frank Hunter (primo turno)
 Jean Borotra (quarti di finale)
 John Hennessey (quarti di finale)
 Uberto De Morpurgo (quarti di finale)
 Gerald Patterson (quarto turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1928